Twenty Two (lied), een lied van de Zweedse punkband Millencolin.
Twenty Two (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.